Le Pêcheur peut correspondre à plusieurs œuvres, dont :
 Le Pêcheur, un carton pour tapisserie réalisé par Francisco de Goya en 1775 ;
 Le Pêcheur, un roman écrit par Clifford D. Simak en 1961 ;
Le Pêcheur, un tableau de Joaquim Sorolla.